Prieska – città del Sudafrica
1359 Prieska – asteroide della fascia principale